Лапу́та () — вымышленный остров, который Гулливер посетил в своём путешествии, описанном в третьей части «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта.

Представляет собой летающий остров в форме диска диаметром 4,5 мили на алмазном основании, перемещающийся с помощью огромного магнита. Является резиденцией правящего короля Бальнибарби, контролирующего свои владения с воздуха. Остров Лапута является также обиталищем учёных, достижения которых намного опередили Англию времён Гулливера.

Летающий остров 
Лапутяне являются преимущественно учёными — математики, астрономы, музыканты и техники, однако они презирают практическую реализацию своих теорий. Часть населения — слуги, которые обслуживают своих хозяев. Лапутяне-учёные настолько погружены в свои вычисления, что каждый из них имеет клайменола () — слугу, который постукивая по голове хозяина надутым бычьим пузырём с горохом, обращает его внимание на окружающий мир. Из-за пренебрежения практикой, дома и костюмы лапутян построены очень плохо, ибо учёные-теоретики делают раскройки при помощи компаса и квадранта. Однако астрономы Лапуты создали мощные телескопы и открыли два спутника Марса на орбитах, равных 3 и 5 диаметрам Марса с периодом обращения соответственно 10 и 21,5 часов. В действительности Фобос и Деймос находятся на расстоянии 1,4 и 3,5 диаметра Марса от центра планеты, а их периоды — 7,6 и 30,3 часа.
Одежда лапутян покрыта астрологическими и музыкальными символами. В то же время лапутяне постоянно находятся в тревоге, что на Землю упадёт Луна, или Солнце взорвётся и т. д. Жёны учёных презирают своих мужей, которые не обращают на них внимания, и стремятся большую часть времени проводить «внизу» — на континенте.

В романе приведены два объяснения названия острова Лапута: местные ученые считают, что «лап — старинное, вышедшее из употребления слово, означающее высокий, унту — правитель; отсюда, как утверждают ученые, произошло слово Лапута, искаженное Лапунту», Гулливер же предполагает, что «Лапута есть не что иное, как лапаутед: лап означает игру солнечных лучей на поверхности моря, аутед — крыло». Как указано в примечании к роману, Свифт здесь иронизирует над произвольными измышлениями известных ученых того времени о происхождении отдельных слов.

Король Лапуты правит страной Бальнибарби, столицей которой является Лагадо. Тираническая власть периодически приводила к восстаниям, которые подавлялись летающим островом: обитателям земли перекрывали солнечный свет и дождь, или остров опускался на мятежный город, уничтожая его. Только жители города Линдалино построили мощные магниты и едва не уничтожили Лапуту.

Современники усматривали в восстании Линдалино аллюзию на восстания ирландцев против Великобритании. Порядки на Лапуте пародировали Королевское общество и науку того времени.

По мнению комментаторов, название острова при прочтении по-испански означает «проститутка» (). Испанский язык был одним из тех, знанием которых мог похвалиться Гулливер (хотя, по его описанию, лапутский язык больше похож на итальянский). Из-за этого в испанском переводе название острова менялось на Lupata, Laput или Lapuda. Общество Лапуты, как и название, предполагает смысловой контраст с «Новой Атлантидой» Фрэнсиса Бэкона, утопическим обществом, где процветают экспериментальные науки, имеющие целью «расширение власти человека над природой, пока все не станет для него возможным».

В культуре 

 Летающий остров фигурирует в аниме «Небесный замок Лапута», где описывается как скрытый от людей за вихревыми облаками, полный сокровищ и спящих роботов летающий остров с заповедником и огромным деревом в центре — некогда могущественная высокотехнологичная держава, державшая в страхе весь мир, но впоследствии по неизвестной причине покинутая людьми. В финале техногенная часть острова (в том числе орудия) разрушается, и он в виде дерева и заповедника, обслуживаемого роботом, скрывается в небе.
 В фильме «Дело для начинающего палача» главный герой попадает в страну Бальнибарби и затем посещает Лапуту, где ожидает встретить короля.

Примечания

Литература 
 Page, Michael; Ingpen, Robert (1998). Encyclopedia of Things That Never Were. New York: Penguin Studio. pp. 94, 150-1. ISBN 0-14-010008-3.

Путешествия Гулливера
Вымышленные города
Вымышленные острова